Мусалімов (Мусалімова) — прізвище.

Відомі носії 
 Мусалімов Володимир Андрійович (1944—2013) — радянський боксер.
 Мусалімов Ідеал Галієвич (1941—2013) — радянський і казахстанський державний діяч.
 Мусалімов Микола Миколайович (. 1953) — російський політик.
 Мусалімов Ростислав Валерійович (. 1986) — російський біатлоніст.

Див. також 
 Мурсалімов